Slavija peut désigner :

 Slavija, une place et un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie.
 Slavija, une ancienne munucipalité de Novi Sad en Serbie.
 HK Slavija, un club de hockey sur glace de Ljubljana en Slovénie.
 FK Slavija Lukavica, un club de football serbe.